Die Liste der Länderspiele der tongaischen Fußballnationalmannschaft enthält alle Spiele der tongaischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Spiele als Tonga oder die Gegner, z. B. im Rahmen der Ozeanienmeisterschaften und Pazifikspiele, noch nicht der FIFA angehört haben, werden von der FIFA nicht gezählt.

Legende 

Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 OM = Ozeanienmeisterschaft
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der tongaischen Mannschaft
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der tongaischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden

Liste der Länderspiele

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen

Einzelnachweise

Weblinks 
Tonga - List of International Matches (Stand 19. Mai 2004, zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2005)
FIFA-Länderspielstatistik für Tonga

Tonga
!Landerspiele